Borschetin bezeichnet:

 Bořetín, Gemeinde in Tschechien
 Bořetín u Strmilova, Gemeinde in Tschechien